All Saints-The Video е видео албум на британската поп група All Saints издаден през 1998 на video и през 2001 на DVD.

Списък с песните

Стандартно издание 
 I Know Where It's At – 3:59
 Take The Key (Live at MTV)
 Never Ever (оригинална версия) – 4:32
 If You Want To Party (I Found Lovin')
 Under The Bridge (Live at MTV)
 The Bridge (Under The Bridge/Lady Marmalade)
 Bootie Call – 4:58
 Never Ever (американска версия) – 4:36

DVD 
 Pure Shores – 3:53
 Never Ever – 4:32
 Under The Bridge – 5:00
 Lady Marmalade (98 ремикс) – 3:58
 I Know Where It's At – 3:59
 Take The Key (Live at MTV)
 Black Coffee – 4:58
 Bootie Call – 4:58
 All Hooked Up – 3:47
 If You Want To Party (I Found Lovin')
 Under The Bridge (Live at MTV)
 Never Ever (американска версия) – 4:36

Ол Сейнтс
Музикални албуми от 1998 година